Kunlunlu bezeichnet:

 Kunlunlu (Golmud) (昆仑路街道), Straßenviertel der Stadt Golmud in der chinesischen Provinz Qinghai
 Kunlunlu (Karamay) (昆仑路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Karamay im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China